Die 2. Liga 1962/63 war die 15. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Zum ersten Mal wurde die Saison im Herbst-Frühjahr-Rhythmus ausgetragen. Sie begann im August 1962 und endete im Juni 1963.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die 1. Liga auf. Die letzten vier Teams stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1962
Fußballsaison 1962/63